Beresiwka (ukrainisch , russische Entsprechung Beresowka/ oder Berjosowka/) ist der Name folgender Flüsse in der Ukraine:
Beresiwka (Chorol), Nebenfluss des Chorol
Beresiwka (Dnepr), Nebenfluss des Dnepr
Beresiwka (Inhul), Nebenfluss des Inhul
Beresiwka (Inhulez), Nebenfluss des Inhulez
Beresiwka (Merla), Nebenfluss der Merla
Beresiwka (Pruth), rechter Nebenfluss des Pruth

Beresiwka ist der Name folgender Orte in der Ukraine:
Beresiwka, Stadt in der Oblast Odessa, Rajon Beresiwka
Beresiwka (Rosdolne), Dorf im Rajon Rosdolne, in der Autonomen Republik Krim:
Beresiwka (Charkiw), Siedlung städtischen Typs im Rajon Charkiw, Oblast Charkiw
Beresiwka (Krasnokutsk), Dorf im Rajon Krasnokutsk, Oblast Charkiw
Beresiwka (Krasnohrad), Dorf im Rajon Krasnohrad, Oblast Charkiw
Beresiwka (Kupjansk), Dorf im Rajon Kupjansk, Oblast Charkiw 
Beresiwka (Solotschiw), Dorf im Rajon Solotschiw, Oblast Charkiw
Beresiwka (Nowa Uschyzja), Dorf im Rajon Nowa Uschyzja, Oblast Chmelnyzkyj
Beresiwka (Kramatorsk), Dorf im Rajon Kramatorsk, Oblast Donezk
Beresiwka (Iwano-Frankiwsk, Rohatyn), Dorf im Rajon Iwano-Frankiwsk, Stadtgemeinde Rohatyn, Oblast Iwano-Frankiwsk
Beresiwka (Iwano-Frankiwsk), Dorf im Rajon Iwano-Frankiwsk, Stadtgemeinde Iwano-Frankiwsk Oblast Iwano-Frankiwsk
Beresiwka (Makariw), Dorf im Rajon Makariw, Oblast Kiew
Beresiwka (Bobrynez), Dorf im Rajon Bobrynez, Oblast Kirowohrad
Beresiwka (Dolynska), Dorf im Rajon Dolynska, Oblast Kirowohrad
Beresiwka (Hajworon), Dorf im Rajon Hajworon, Oblast Kirowohrad
Beresiwka (Mala Wyska), Dorf im Rajon Mala Wyska, Oblast Kirowohrad
Beresiwka (Olexandrija), Dorf im Rajon Olexandrija, Oblast Kirowohrad
Beresiwka (Ustyniwka), Dorf im Rajon Ustyniwka, Oblast Kirowohrad
Beresiwka (Starobilsk), Dorf im Rajon Starobilsk, Oblast Luhansk
Beresiwka (Rowenky),  im Stadtkreis von Rowenky, Oblast Luhansk
Beresiwka (Swatowe), Dorf im Rajon Swatowe, Oblast Luhansk
Beresiwka (Tscherwonohrad), Dorf im Rajon Tscherwonohrad, Oblast Lwiw
Beresiwka (Balta), Dorf im Rajon Balta, Oblast Odessa
Beresiwka (Hrebinka), Dorf im Rajon Hrebinka, Oblast Poltawa
Beresiwka (Lubny), Dorf im Rajon Lubny, Oblast Poltawa
Beresiwka (Poltawa), Dorf im Rajon Poltawa, Oblast Poltawa
Beresiwka (Korez), Dorf im Rajon Korez, Oblast Riwne
Beresiwka (Polohy), Dorf im Rajon Polohy, Oblast Saporischschja
Beresiwka (Swjahel), Dorf im Rajon Swjahel, Oblast Schytomyr
Beresiwka (Korosten), Dorf im Rajon Korosten, Oblast Schytomyr
Beresiwka (Schytomyr, Ljubar), Dorf im Rajon Schytomyr, Oblast Schytomyr, Siedlungsgemeinde Ljubar
Beresiwka (Schytomyr), Dorf im Rajon Schytomyr, Oblast Schytomyr
Beresiwka (Schytomyr, Choroschiw), Dorf im Rajon Schytomyr, Oblast Schytomyr, Siedlungsgemeinde Choroschiw
Beresiwka (Welyka Pyssariwka), Dorf im Rajon Welyka Pyssariwka, Oblast Sumy
Beresiwka (Mankiwka), Dorf im Rajon Mankiwka, Oblast Tscherkassy
Beresiwka (Borsna), Dorf im Rajon Borsna, Oblast Tschernihiw
Beresiwka (Ripky), Dorf im Rajon Ripky, Oblast Tschernihiw
Beresiwka (Talalajiwka), Dorf im Rajon Talalajiwka, Oblast Tschernihiw
Beresiwka (Berschad), Dorf im Rajon Berschad, Oblast Winnyzja
Beresiwka (Nemyriw), Dorf im Rajon Nemyriw, Oblast Winnyzja
Beresiwka (Oratiw), Dorf im Rajon Oratiw, Oblast Winnyzja
Beresiwka (Tscherniwzi), Dorf im Rajon Tscherniwzi, Oblast Winnyzja

Siehe auch:
 Berjosowka